Learning to Fly pode ser:

 Learning to Fly (livro), a autobiografia de Victoria Beckham
 Learning to Fly (Hilary Duff), álbum 
 "Learn to Fly", single da banda Foo Fighters (1999)
 "Learning to Fly" (canção de Pink Floyd)
 Learning to Fly (canção de Petty and the Heartbreakers)

Desambiguações de artes